Патруль — небольшой подвижный отряд, предназначенный для осмотра местности, поддержания порядка или проверки, охранения и других целей.
 «Патруль 36» — израильская неонацистская преступная группировка.
 «Голубой патруль» — молодёжное общественное движение в СССР, ставившее своей целью охрану водоёмов и рыбных ресурсов.
 Медвежий патруль — группы людей (патруль), занимающиеся патрулированием территорий на Крайнем Севере в период миграции белых медведей.
 Метеорный патруль — астрономический инструмент для фотофиксации метеоров и связанных с ними оптических явлений.
 Назидательный патруль — правоохранительный орган, находящийся в составе иранских сил правопорядка.
 Патруль (бронеавтомобиль) — российский бронированный автомобиль

Примечания

Литература 
 «Патруль» (Patrol) — рассказ Филипа Макдональда ()
 «Патруль» (Patrol) — рассказ Станислава Лема

Кино 
 «Патруль» — криминальный боевик сценариста и режиссёра Дэвида Эйера, снятый в стиле мокьюментари.
 «Патруль: По законам улиц» — датский криминальный боевик.
 «Патруль» — казахстанский комедийный телесериал о работе дорожной полиции.
 «Патруль 03» — французский мультсериал, вышедший в свет в 1997 году.
 «Патруль Зула» — американский мультсериал.
 «Дорожный патруль» — телевизионная программа, выходившая на российском телевидении с 1995 по 2008 год.
 «Призрачный патруль» — фантастическая комедия режиссёра Роберта Швентке.
 «Щенячий патруль» — анимационный мультсериал для детей.
 «Сказочный патруль» — российский анимационный мультсериал для детей, созданный студией «Паровоз».

См. также 
 Голубой патруль (значения)
 Морской патруль (значения)
 Сказочный патруль (значения)
 Ночной патруль (фильм)
 Патруль времени
 Потерянный патруль
 Утренний патруль (фильм)